Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1940/1941 bestod av 8 lag, och TPS vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1940 i Finland
1941 i Finland
Fotbollssäsongen 1940/1941
1940/1941